De Bono – cognome italiano
Alfred Debono, conosciuto anche come Alfredo De Bono (1944) – ex calciatore maltese
Damaso Pio De Bono (1850-1927) – vescovo cattolico italiano
Edward De Bono (1933-2021) – scrittore maltese
Emilio De Bono (1866-1944) – generale e politico italiano
Gaspare de Bono (1530-1604) – presbitero spagnolo, beato per la Chiesa cattolica